Niederjoch ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Niederjoch (Kaunergrat), Übergang im Kaunergrat der Ötztaler Alpen in Tirol
 Niederjoch (Kitzbüheler Alpen) (), Übergang in den Kitzbüheler Alpen in Tirol
 Niederjoch (Schnalskamm)  (), Übergang über den Schnalskamm der Ötztaler Alpen zwischen Tirol und Südtirol

 Niederjoch (Ammergauer Alpen) (), Berg im Danielkamm der Ammergauer Alpen in Tirol
 Niederjoch (Planeiler Berge) (), Berg in den Planeiler Bergen der Ötztaler Alpen in Südtirol